

Personnes

Personnalités portant ce prénom 
 Kyle (1993-), rappeur, chanteur, compositeur et acteur américain
 Kyle Chandler (1965-), acteur américain
 Kyle Chipchura (1986-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace
 Kyle Eastwood (1968-), musicien et acteur américain
 Kyle Gass (1960-), acteur, scénariste, compositeur et producteur américain
 Kyle MacLachlan (1959-) acteur américain
 Kyle McLaren (1977-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace
 Kyle Massey (1991-), acteur américain
 Kyle Okposo (1988-), joueur professionnel américain de hockey sur glace
 Kyle Rayner, un des alias de Green Lantern, bande dessinée publiée par DC Comics
 Kyle Sabihy (1983-), acteur américain
 Kyle Secor (1957-), acteur américain
 Kyle Sullivan (1988-), acteur américain

Patronyme 

Kyle est également porté comme nom de famille :
  (1978-), écrivaine américaine
 Billy Kyle (1914-1966), pianiste de jazz américain
 Chris Kyle (1974-2013), militaire américain
 Craig Kyle (1971-), scénariste, producteur et auteur de bande dessinée américain
 David Kyle (1919-2016), écrivain américain ;
 Kaylyn Kyle (1988-), footballeuse canadienne
 Kevin Kyle (1981-), footballeur écossais
 
 Susan S. Kyle (1946-), romancière américaine

Pseudonyme 
 Benjaman Kyle (né en 1948), patient amnésique américain.
 Duncan Kyle (1930-2000), écrivain britannique, auteur de roman d'espionnage et de thriller.
 Léa Kyle, illusionniste française, spécialisée dans le transformisme.

Personnages fictifs 

 Kyle Broflovski, l'un des personnages principaux de la série télévisée d'animation South Park
 Kyle Reese, l'un des personnages principaux dans la série de films Terminator
 Kyle Schwartz, personnage secondaire de South Park, cousin du précédent
 Kyle Katarn, personnage important de l'univers étendu de Star Wars
 Kyle McBride joué par Rob Estes dans Melrose Place
 Kyle Trager, le héros de la série télévisée Kyle XY
 Kyle Hyde, protagoniste du jeu vidéo Hotel Dusk: Room 215
 Kyle, un personnage du jeu vidéo Nosferatu

Toponyme 

Kyle est aussi le nom de plusieurs localités de pays anglophones :

Îles Britanniques 

En Écosse, 
Le district de Kyle
Kyle (Ayrshire)
Kyle of Lochalsh, Ross-shire
Kyle of Bute (détroit à l'est du Kintyre)
En Irlande
 Kyle (Irlande)

Australie

Kyle Bay,

Amérique du Nord

aux États-Unis
Kyle (Texas);
Kyle (Dakota du Sud) 
Kyle Field, stade de football américain au Texas
au Canada
Kyle (Saskatchewan)

Homonymie de toponyme
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom américain
Homonymie de patronyme